Live from Radio City Music Hall может означать: 

 Live from Radio City Music Hall — концертный альбом Лайзы Миннелли 1992 года.
 Live from Radio City Music Hall — концертный альбом Heaven & Hell 2007 года.